Kanassut bezeichnet:
 Kanassut (Bucht, Nanortalik), Bucht im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Kanassut (Bucht, Qaqortoq), Bucht im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Kanassut (Fjord, Nuuk), Fjord im Distrikt Nuuk, Grönland
 Kanassut (Fjord, Paamiut), Fjord im Distrikt Paamiut, Grönland